Избори за Државну думу Федералне скупштине Руске Федерације 2016. одржани су 18. септембра 2016. Изборни праг је постављен на 5%.

1. јануара 2016 у Руској Федерацији (укључујући и територију Крима) регистровано је 109.820.679 бирача. На изборима је учествовало 14 политичкиих странка. Избори су одржани по мешовитом изборном систему: 225 посланика од 450 су изабрани са страначких листа под једним Федералним Дистриктом (пропорционални систем), а други 225 једним мандатом изборне јединице (већински систем).

Победник избора је странка Јединствена Русија под вођством Дмитрија Медведева која је освојила 54,19% и тиме стекла двотрећинску већину у Руској Думи.

Учесници

Резултати

Референце

Спољашње везе 

 Страница избора на сајту Централне изборне комисије РФ 

Избори у Русији
Избори 2016.